dipol (antena), antena amb alimentació central emprada per transmetre o rebre ones de radiofreqüència formada per dos cables
 Dipol elèctric, sistema de dues càrregues de signe oposat i igual magnitud properes entre si que apareixen en cossos aïllants dielèctrics
 Dipol levitant, proposta tecnològica de reactor de fusió nuclear que empra un tor superconductor sòlid, levitant magnèticament dins la cambra del reactor
 Dipol magnètic, en mecànica clàssica, aproximació que es fa al camp generat per un circuit quan la distància al circuit és molt més gran que les dimensions del mateix circuit
 Dipol de l'oceà Índic, fenomen oceanogràfic que afecta la meteorologia de la regió de l'oceà Índic